First Fleet est le nom donné au premier groupe de onze navires qui ont transporté des condamnés d'Angleterre en Australie en 1788. Le voyage a duré 8 mois.

La liste ci-dessous des personnes transportées n'est pas exhaustive. À la fin des années 1980, une liste informatisée a été constituée pour les étudiants et les historiens. Une version est désormais disponible sur le site de l'Université de Wollongong.

La liste recense les condamnés débarqués à Botany Bay le .

Le champ "Origine" fait référence à la ville dont les condamnés ont été extraits et non à leur lieu de naissance.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Références

Lien externe 
 National Library of Australia, Canberra. Searchable catalogue of art/images Origine the First Fleet eg First Fleet, Ducie Collection, George Raper, Port Jackson Painter

1788
Histoire de la Nouvelle-Galles du Sud